ŠK Petrochema Dubová (celým názvem: Športový klub Petrochema Dubová) byl slovenský fotbalový klub, který sídlil v nemecké místní části Dubová.

Nejúspěšnější období prožíval klub v letech 2002 – 2003, kdy hrál druhou nejvyšší fotbalovou soutěž na Slovensku. Po ukončení své první a zároveň i poslední druholigové sezóny se klub přihlásil do nižších soutěží. Zanikl v roce 2005, poté co byl sloučen s městským rivalem FK Sokol Nemecká.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu ŠK Petrochema Dubová s kapacitou 4 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 ŠK Petrochema Dubová (Športový klub Petrochema Dubová)
 2005 – fúze s FK Sokol Nemecká ⇒ zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1978–1980: I. A trieda  – sk. B
 1993–1994: 5. liga  – sk. B
 1994–1996: 4. liga 
 1996–2002: 3. liga – sk. Střed
 2002–2003: 2. liga
 2003–2004: 4. liga  – sk. Jih

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby s nejistým rokem založení
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2005
Nemecká